Delray Beach Open 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu Delray Beach Open rozgrywany w dniach 20–26 lutego 2016 roku w Delray Beach na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 599 345 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Stanach Zjednoczonych